Осада Чернигова может означать:

В ходе междоусобных войн:
 Осада Чернигова (1094)
 Осада Чернигова (1134)
 Осада Чернигова (1138)
 Осада Чернигова (1152)
 Осада Чернигова (1159)
 Осада Чернигова (1212)
 Осада Чернигова (1235)

Во время монгольского нашествия на Русь:
 Оборона Чернигова (1239)

Во время русско-литовских и русско-польских войн:
 Осада Чернигова (1506)
 Осада Чернигова (1515)  
 Осада Чернигова (1534) 
 Осада Чернигова (1562)
 Осада Чернигова (1563)
 Осада Чернигова (1579)
 Осада Чернигова (1610)
 Осада Чернигова (1633)

Во время вторжения России на Украину:
 Бои за Чернигов (2022)

См. также 
 Битва за Чернигов (1941)